«48 часов» () — американский политический новостной документальный телесериал режиссёра Эроса Пульелли. Премьера состоялась 19 января 1988 года.

Сюжет 
В каждой серии корреспонденты рассказывают о событиях, происходящих в течение последних 48 часов.

В ролях 
 Эрин Мориарти
 Моррисон Махер
 Питер Ван Сент
 Ричард Шлезингер
 Сусана Спенсер
 Трой Робертс

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Документальные телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 1988 году
Телесериалы CBS Paramount Television
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы на английском языке
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телепередачи США
Телепередачи, запущенные в 1988 году